Жигулин — русская фамилия; имеет женскую форму Жигулина.

Известные носители 
 Жигулин, Алексей Михайлович (род. 1979) — государственный и общественный деятель Донецкой Народной Республики, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики.
 
 Жигулин, Андрей Николаевич (род. 1960) — российский игрок в хоккей с мечом, тренер, судья.
 Жигулин, Константин Николаевич (род. 1972) — музыкант и композитор.
 Жигулин, Пётр Петрович (1914—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Жигулин, Спартак Владимирович (род. 1971) — советский и украинский футболист, нападающий и тренер.

Жигулина 
 Вика Жигулина (род. 1986) — молдавско-румынская певица, продюсер и диджей.